Gebiet bezeichnet:
 einen geographischen Begriff, siehe Gebiet
 ein Betätigungsfeld, siehe Arbeitsgebiet
 ein Gebiet menschlichen Wissens, auf dem wissenschaftliche Kenntnisse vorliegen, siehe Wissensgebiet
 eine Teilmenge eines topologischen Raumes, siehe Gebiet (Mathematik)
 eine Verwaltungseinheit in Russland, siehe Oblast.

Siehe auch:
 Domäne (von lateinisch dominium über französisch domaine „Herrschaft, Herrschaftsbereich“)